El término Buffon puede referirse, en esta enciclopedia:

En las matemáticas y ciencias 
 a Georges-Louis Leclerc de Buffon, aristócrata ,matemático, biólogo y cosmólogo francés;
 a la aguja de Buffon, un problema clásico de probabilidad geométrica, relacionado con el número pi (π) y enunciado por el físico mencionado;

En el deporte

 a Gianluigi Buffon, portero italiano;

En la geografía
 a Buffon (Côte-d'Or);

En la cosmología
 a Buffon, un cráter lunar, nombrado en memoria del físico mencionado.